Slavonska nogometna zona u sezoni 1981./82. bila podijeljena u četiri skupine: Posavsku zapad, Posavsku istok te Podravsku zapad i Podravsku istok. Liga je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Pobjednici su igrali kvalifikacije za ulazak u Regionalnu nogometnu ligu Slavonije i Baranje, dok su iz lige klubovi bili relegirani u općinske nogometne lige.  
Prvak je bio NK Borac Podvinje.

Tablica

Unutarnje poveznice 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje 1981./82. 
 Slavonska zona - Posavska skupina Istok 1981./82. 
 Općinska liga Slavonska Požega 1981./82.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.

1981-82
Slavonija
1981-82 Slavonija